Straight Ahead – album di Oliver Nelson del 1961
 Straight Ahead – album di Abbey Lincoln del 1961
 Straight Ahead – album di David "Fathead" Newman del 1961
 Straight Ahead – album di Brian Auger del 1975
 Straight Ahead – singolo dei Kool & the Gang del 1983, dall'album In the Heart
 Straight Ahead – album di Amy Grant del 1984
 Straight Ahead – album degli Ignite del 1996
 Straight Ahead – album dei Pennywise del 1999
 Straight Ahead – traccia dell'album Outtakes for the Outcast dei Sick of It All del 2004